Шломо Залман Ойербах (30 июля 1910, Иерусалим — 19 февраля 1995, там же) — израильский раввин, один из важнейших религиозных авторитетов второй половины XX века; глава ешивы Коль Тора.

Биография 
Родился в Иерусалиме в 1910. Его отец, раввин Хаим Юда-Лейб Ойербах, был одной из центральных личностей старого ишува и главой каббалистической ешивы Шаар ха-Шамаим в Иерусалиме. Обучался в иешиве Эц Хаим.

В 24 года он написал книгу «Мэорей Эш». Взгляды, изложенные в этой книге, поддержали его преподаватель, Исер-Залман Мелцер, а также Хаим-Озер Гродзенский из Вильнюса.

В 1929 женился на Хае-Ривке Рохамкин и продолжил своё обучение в колеле раввина Цви-Песаха Франка (Мидраша Бней-Цион), который специализировался на «Сэдэр Зраим» и законах, относящихся к жизни на Святой земле Израиля (его нововведения вошли в книги «Керем Цион» и «Мааданей Арец»).

Учился также у раввинов Дова-Бериша Вейденфельда, Шимшона-Аарона Полански и Зелига-Реувена Бенгиса.

Прославился своими новаторскими и всеобъемлющими взглядами на постановления галахи, особенно на те, что касаются новых технологий.

В 1948 году был назначен главой ешивы Коль Тора, которой управлял 40 лет, вплоть до кончины.

Всю свою жизнь прожил в Иерусалиме, в квартале Шаарей Цедек.

Был известен своей деликатностью, чуткостью и приветливостью.

Ойербаху не раз предлагали разные высокие раввинские должности, в том числе — пост главного раввина Иерусалима, но он от них отказывался.

С созданием «Бейт ха-Дин ха-Гадоль ле-ирурим» (Высший религиозный апелляционный суд) раввин Ицхак Айзик Герцог предложил Ойербаху стать одним из главных судей, но он отказался. Несмотря на это, к нему все равно обращались за решением галахических вопросов.

Хотя Ойербах принадлежал к ультраортодоксам харедим, он был признанным религиозным авторитетом и среди других ортодоксальных течений иудаизма.

Ойербах высоко ценил и почитал раввина А.-И. Кука, с которым познакомился через своего отца. Кук проводил церемонию его бракосочетания и дал свою хаскаму на книгу «Мэорей Эш».

Поддерживал поселенческое движение в Иудее и Самарии.

Галаха рава Ойербаха 
То обстоятельство, что его отец был каббалистом, никак не повлияло на галахические постановления рава Ойербаха, кроме того, нет свидетельств о том, что он вообще когда-либо занимался каббалой.

Большая часть его галахических постановлений выходила в форме статей, он также давал их в устной или письменной форме; некоторые из них в дальнейшем вошли в книги. Среди них — ответы на личные вопросы о галахических дилеммах, взгляд на различные талмудические темы, как практические, так и теоретические, а также обсуждение заповедей, привязанных к земле. Но все же основной темой его постановлений была повседневная жизнь отдельно взятого человека.

Он уделял особое внимание решению галахических вопросов, связанных с новыми технологиями и медициной. Был инициатором научных опытов, целью которых было установление некоторых принципов галахи. Например, установление точного момента смерти или минимальной температуры для приготовления пищи в случаях, в которых до этого готовка была запрещена. Свою первую книгу, «Меорей эш», он посвятил проблеме использования электричества в шабат.

В своих постановлениях р. Ойербах, кроме классических источников, опирался также на моральные и человеческие соображения. Он акцентировал внимание на необходимости разделять собственно закон и гзерот, и довольно часто склонялся к вынесению более мягкого решения, исходя из того, что сегодня не создаются новые гзерот.

Иногда он применял довольно новаторский подход к решению галахических вопросов, но делал это в определённых случаях с уточнением, что он не собирается устанавливать новую галаху, только лишь с согласия других авторитетных религиозных деятелей.

Книги 
Изданные до его смерти

 «Меорей эш», 1935
 «Мааданей арец», 1946
 «Мааданей арец», 1952
 «Минхат Шломо» (первый том), 1986

Изданные после его смерти

 «Минхат Шломо» (второй и третий том), 1999
 «Минхат авот»
 «ШУлхан Шломо»
 «Галихот Шломо»

Амир Машиах, рав Нарья Гутель и некоторые др. утверждают, что книги, изданные после смерти рава Ойербаха, подверглись редактированию, которое идет вразрез с его идеями.
Их оппоненты возражают, что редактирование не противоречит исходному тексту и объясняют претензии к редакторам его книг непониманием того обстоятельства, что язык рава с годами изменился.

Источники 
  yeshiva.org.il

Примечания 

Ахароним
Раввины Израиля
Персоналии:Иудаизм
Раввины Иерусалима
Похороненные в Иерусалиме